Héricourt ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Héricourt, Commune nouvelle im Département Haute-Saône
 Héricourt (Pas-de-Calais) im Département Pas-de-Calais
 Héricourt-en-Caux im Département Seine-Maritime
 Héricourt-sur-Thérain im Département Oise

Héricourt ist ein Namensteil von:
 Jacques Schwob d’Héricourt (1881–1943), französischer Filmproduzent

Siehe auch:
 Schlacht bei Héricourt (13. November 1474)